Chicharro é um nome comum usado para designar várias espécies de peixes:

Portugal
Trachurus trachurus, peixe da família dos carangídeos, também conhecido por carapau. 
Trachurus picturatus, peixe da família dos carangídeos, também conhecido por carapau-negrão.

Brasil
Decapterus macarellus, espécie de cavalinha.

Ver também
Carapau

Desambiguações de espécies